Уильямс, Джейсон:
 Уильямс, Джейсон (род. 1975) — американский баскетболист, выступавший в НБА.
 Уильямс, Джейсон (род. 1980) — канадский хоккеист.